Hondius est un patronyme latin correspondant à Hondij en néerlandais. Il est notamment porté par :

 Abraham Hondius (1631-1691), peintre et graveur néerlandais
 Jodocus Hondius (1563—1612), graveur et cartographe néerlandais
 Jodocus Hondius II (1593 - ca. 1633), graveur et cartographe néerlandais
 Hendrik Hondius II ou Hendrik Hondius le Jeune (1597-1651), graveur et cartographe néerlandais, fils de Jodocus
 Jacomina Hondius (1558-1628), graveur hollandais, frère de Jodocus Hondius I
 Hendrik Hondius I ou Hendrik Hondius l'Ancien (1573-1650), éditeur et graveur néerlandais, sans lien de parenté avec Hendrik Hondius II
 Willem Hondius (1598–1652 or 1658), graveur néerlandais, fils du précédent
 Isaac Hondius (1640-1716), peintre néerlandais
  (1922-), poète néerlandais

Homonymie de patronyme